Серге́й Завья́лов:

 Завьялов, Сергей Александрович (род. 1958) — русский поэт и переводчик, филолог-классик.
 Завьялов, Сергей Алексеевич (1916—1998) — Герой Советского Союза.